

Codici 
 ESM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Rivadeneira, Esmeraldas, Ecuador

Comunicazioni 
 ESM – Electronic Support Measures, termine riferito ai sistemi utilizzati nella guerra elettronica per l'intercettazione di segnali su radio frequenze

Acronimi 
 ESM – European Sports Magazines, associazione europea di pubblicazioni legate al calcio.
 ESM – Meccanismo Europeo di Stabilità
 ESM – Scuola europea di Monaco di Baviera, dal tedesco Europäische Schule München